Исаакий Оптинский младший (или Исаакий II, в миру Иван Николаевич Бобраков, ранее ошибочно Бобриков); 1865, село Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния — 8 января 1938, Тесницкий полигон, Тульская область) — архимандрит Русской православной церкви, последний настоятель старой Оптиной пу́стыни, преподобномученик, святой Собора святых новомучеников и исповедников Российских и Собора Оптинских старцев. Приставка «младший» к имени добавляется, чтобы не путать с другим Оптинским старцем — схиархимандритом Исаакием Оптинским старшим (1810—1894).

Биография 
Иван Бобраков родился в 1865 году в селе Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии, в благочестивой и глубоко верующей крестьянской семье (его отец скончался схимонахом Оптиной пустыни). Окончил начальное училище.

В 1884 году поступил послушником в Оптину пустынь, успев застать при жизни преподобного иеромонаха Амвросия.

Иеродиакон (1898), иеромонах (1902), награждён наперсным крестом (1911),

После кончины  года архимандрита Ксенофонта избран настоятелем Оптиной пустыни, архимандрит.

В 1916 году награждён орденом святой Анны III степени.

Член Поместного собора Православной российской церкви по должности, участвовал в 1–2-й сессиях, член VII, XI отделов.

С 1918 года руководитель сельскохозяйственной артели, под видом которой существовала обитель. Стойко переносил все тяготы гонений, показывая пример истинного исповедничества. После официального разгона монастыря в 1923 году служил в Георгиевском храме Козельска, оптинские монахи и шамординские монахини брали у него благословение. После угрозы смерти от властей или предложения уехать ответил: «От креста своего не побегу».

В 1929 году на 4 месяца заключён в тюрьму. В 1930 году переехал в Белёв Тульской области. В 1932 году на 5 месяцев заключён в тюрьму.

В 1937 году обвинён в «создании подпольного монастыря тихоновской ориентации, проводящего систематическую контрреволюционную деятельность», лжесвидетельствовать отказался. Приговорён к расстрелу особой тройкой УНКВД по Тульской области 30 декабря 1937 года. Приговор был приведён в исполнение 8 января 1938 года, в день Собора Пресвятой Богородицы. Вместе с другими мучениками тайно захоронен в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.

В 2000 году прославлен в лике святых, память совершается 8 января.

Примечания

Литература 
 Афанасьев В. Житие священномученика архимандрита Исаакия. — Козельск : Введенская Оптина Пустынь, 1996. — 127 с. : ил. — (Преподобные оптинские старцы). — Библиогр: с. 124—126. — ISBN 5-86594-037-4
 
 

Русские православные святые
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Священномученики
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Святые по алфавиту
Казнённые в 1938 году
Казнённые религиозные деятели
Персоналии:Оптина пустынь
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)